Pélor est le dieu du Soleil, de la Lumière, de la Force et de la Guérison dans le décor de campagne Monde de Faucongris pour le jeu de rôle Donjons et Dragons, divinité du clerc emblématique, Jozan. Pélor est également un membre éminent du panthéon par défaut de la troisième édition du jeu, et est un choix populaire parmi les personnages clercs , parce qu'il est le seul dieu dudit panthéon avec le domaine de la guérison. Il est connu comme l'Étincelant et le Père Solaire. Il est le créateur de nombreuses bonnes choses. Son symbole sacré est un visage solaire.

Histoire et publication

Advanced Dungeons & Dragons,  édition (1977-1988) 
Pélor a d'abord été détaillé pour le jeu de Donjons et Dragons dans le World of Greyhawk Fantasy Game setting (1983), par Gary Gygax.

Advanced Dungeons & Dragons  édition (1989-1999) 
Pélor était l'une des divinités décrites dans le décor From the Ashes (1992), pour la campagne Faucongris, et est apparu de nouveau dans Greyhawk: The Adventure Begins (1998).

Pélor est décrit comme l'une divinités bonnes que les célestes peuvent servir dans le supplément Warriors of Heaven (1999).

Donjons et Dragons édition 3.0 (2000-2002) 
Pélor apparaît comme l'une des divinités décrites dans le Manuel des Joueurs pour cette édition (2000). Le rôle de Pélor dans la  édition de Faucongris a été défini dans le Living Greyhawk Gazetteer (2000).

Pélor est également détaillé dans le Manuel des Plans (2001), et est répertoriée dans Dieux et Demi-Dieux (2002).

Donjons et Dragons édition 3.5 (2003-2007) 
Pélor apparaît dans la version révisée du Manuel des Joueurs pour cette édition (2003). Son clergé est détaillé pour cette édition dans le Codex Divin (2004).

Pélor et son clergé ont été étendus dans Dragon #346, dans la colonne "Croyances Fondamentales".

Donjons et Dragons  édition (2008-2014) 
Pélor apparaît comme l'une des divinités décrites dans le Manuel des Joueurs pour cette édition (2008). En plus de son rôle comme dieu du soleil, il est également le gardien du temps du nouveau panthéon par défaut, ainsi que le dieu de l'été. Il est mentionné qu'il a des relations avec Erathis, la déesse de la civilisation, avec qui il partage un magnifique palais dans la métropole astrale d'Hestavar. Il est aussi le dieu de la guérison. L'antithèse de Pélor n'est pas l'ombre froide projetée par de Sehanine Moonbow, mais plutôt, l'enveloppe glacée de la Raven Queen.

Description 
Pélor est une divinité flanna vénérée dans toute la Flanesse, ainsi que sur d'autres mondes. Il monte un puissant kirin nommé Étoile de la Pensée, invoque des aigles et détruit le mal à l'aide d'éclairs de lumière. Il est dépeint comme un homme âgé aux cheveux et à la barbe dorés, et vêtu d'une robe blanche scintillante.

En raison d'événements survenus sur Taerre, il est devenu dans la  édition, une divinité plus martiale. Désormais, il apporte sa colère lumière afin de combattre ceux qui, secourir les mal et les ténèbres.

Autres aspects 
Pélor était connu sous le nom de Sol par les premiers Oeridiens. L' Océan de Solnor est nommé en son hommage.

Parmi les Bakluni, Pélor est connu comme Al'Asran. Al'Asran est dit avoir accordé la légendaire Coupe et le Talisman à Al'Akbar.

Dans le Codex Divin deux domaines supplémentaires ont été ajoutés aux attributions de Pélor : les domaines de la Communauté et de la Gloire. Les deux peuvent être trouvés, avec la description et sorts de domaine associés, dans le Codex Divin.

Relations 
Un certain nombre de disciples de Pélor ont accédé au statut de divinité ou de quasi-divinité, les plus populaires étant Mayaheine, demi-déesse de la Protection, de la Justice et de la Vaillance, et Saint Fléau le Flagellateur, saint patron de ceux qui chassent les morts-vivants. Un autre saint, Saint Jalnir le Doux, était un prêtre demi-orque. Saint Benedor de la Main Cendrée, patron des Chevaliers Protecteurs du Grand Royaume, était un célèbre paladin Pélorien et reste largement vénéré par les fidèles du Seigneur Solaire. Saint Pentival était un ennemi de Acererak.

Parmi les autres dieux, le plus proche allié de Pélor est Mayaheine, et Rao est aussi un de ses proches alliés. Les autres alliés de Pélor comprennent Héronéus, Saint-Cuthbert, Pholtus, Trithéréon, et Zodal. Les prêtres de Pélor sont connus pour aider à la médiation des différends entre les disciples de Saint-Cuthbert et de Pholtus. Pélor est sympathique aux divinités des panthéons non-humains d'alignement bon telles que Corellon Larethian, Moradin, et Garl Glittergold, et est particulièrement amical avec ceux qui ont un aspect agricole ou solaire, comme Yondalla.

Pélor s'oppose à toutes les divinités maléfiques et ses disciples évitent les divinités neutres dont les enseignements sont contraires à ceux de Pélor. Pélor déteste particulièrement  Tharizdun, ayant joué un rôle dans l'emprisonnement du Dieu Noir, et Nerull.

Royaume 
La Forteresse du Soleil, autrefois connue comme Bénédiction de la Lumière, est le royaume de Pélor dans les Élysées. Le domaine de Pélor, autrefois un vaste manoir entouré de vergers, de vignes et de terres agricoles sur des kilomètres à la ronde, prend maintenant la forme d'une citadelle plaquée or (depuis qu'il a pris un aspect plus martial pendant les Guerres de Faucongris) qui forme un phare au sommet de la plus grande île de la Thalassie, qui forme une strate de l'Élysée. Il est dit que le soleil, là-bas, réchauffe le cœur des bons et illumine les actes secrets du mal.

Dans la  édition, le royaume de Pélor est connu comme Hestavar, les chambres Lumineuses de la Ville. Elle est décrite comme une métropole, faite de pierres et métaux précieux construite sur des îles de terre flottant au-dessus d'un lagon lumineux. Pélor y habite avec Erathis, déesse de la civilisation, dans le palais d'or de Aurosion.

Dogme 
Les Péloriens croient que le soleil donnant la vie est le meilleur remède pour tous les maux de la Taerre. La Justice et la liberté sont s'obtiennent par la charité, la modestie, et la persévérance. Les prêtres de Pélor prétendent que ceux qui sont véritablement forts n'ont pas besoin de démontrer leur puissance. Les Péloriens s'efforcent d'effectuer autant de bonnes actions de sorte que le mal ne puisse exister nulle part, mais ils sont prêts à se battre si nécessaire. La force de Pélor est une force spirituelle, par opposition à la force physique comme Kord. Sa force réside dans la puissance de la volonté et de l'espoir, ainsi que dans la nécessité d'affronter le mal face à des obstacles insurmontables. Pélor est en colère contre les forces du mal, de la corruption, et de l'obscurité, et est particulièrement opposé aux morts-vivants. Cependant, Pélor exhorte ses disciples de se rappeler qu'une attention excessive aux choses maléfiques peut aveugler sur les choses les plus importantes: la compassion et la bonté.

Le dogme pélorien proclame que l'énergie et la puissance de la vie trouve son origine dans le soleil.

Textes sacrés 
 Dans la Main du Père Solaire  est un texte controversé accepté pour l'instant par seulement une poignée de temples péloriens. Il a été écrit vers 476 CY par une femme nommée Tephos. Tephos n'était pas une prêtresse, mais elle croyait être le représentant désigné de Pélor sur Taerre. D'une manière ou d'une autre, elle parvint à accomplir des miracles, y compris guérir un village entier de la peste, avant d'écrire sur ses croyances et de disparaître devant ses disciples dans un éclair de lumière dorée. Tephos prétendait que toutes les propriétés devaient être possédées collectivement, que la société devait retourner à un état plus «naturel» comme celui qui existait avant la propagation de la civilisation et que les clercs étaient inutiles; Pélor pourrait intervenir directement à la place. La plupart des branches de la foi pélorienne concèdent que Tephos est douée, mais délirante.
 La Lumière de Pélor est le livre saint pélorien le plus courant, en commençant par la création du Soleil par Pélor et en racontant comment Pélor instruisit les premiers mortels. Certains se sont retournés contre ses enseignements, créant ainsi le mal, et cet esprit maléfique a dérivé et s'est atténué au fil du temps. Certaines versions dépeignent Pélor comme le soleil (Liga) lui-même, plutôt que son créateur, et raconte les tentatives de Pelor de reconquérir ceux qui se sont éloignés de sa lumière. La Lumière de Pélor n'a que des variations mineures, et toutes sont considérées comme canoniques, malgré ces petites différences. Le livre est souvent enchanté pour briller d'un rayonnement solaire doux lorsqu'il est fermé, et certaines versions sont dorées.

Adorateurs 
Pélor est une divinité populaire, très aimée par les gens du peuple. Il est particulièrement vénéré dans les Terres Etincelantes (comme à Aurifar), parmi les Rovers de la Toundra, dans Dyvers, Geoff, la Cité-Franche de Faucongris, le Nyrond, le Perrenland, le Sterich, le Sunndi, le Tenh, et l'Urnst (à la fois le Duché et le Comté). Dans son aspect Bakluni, Pélor est l'une des principales divinités de la nation d'Ekbir. Il est adoré sur au moins un autre monde, le monde natal de Mayaheine. La Prélature d'Almor a été fondée par un paladin de Pélor après la Bataille de la Quinzaine, et bien que la nation soit gouvernée par un conseil œcuménique, elle est restée le plus grand centre de la foi de Pelor jusqu'à ce que Almor ait été détruit pendant les Guerres de Faucongris.

Bien que l'église de Pélor ait quelques hérésies et schismes, les grands prêtres de ses puissants temples sont en contact les uns avec les autres ainsi qu'avec la hiérarchie globale de la religion. Si les dirigeants séculiers d'une nation imposent une taxe onéreuse sur les temples de Pélor, le mot s'étendra par la hiérarchie de Pélor. D'autres nations pourraient être persuadées par leurs Péloriens d'exercer une pression diplomatique pour que la taxe soit abrogée.

Clergé 
Le clergé de Pélor soigne les malades, bénit les cultures, aide les nécessiteux et détruit le mal et les morts-vivants. Ils sont attentifs et stimulants, avec des os d'acier. Le clergé pélorien attire de nombreux jeunes naïfs à son service, mais la formation est assez rigoureuse pour renvoyer un bon nombre d'entre eux dans leurs fermes. Les prêtres élites de Pelor s'appellent les Serviteurs Radiants. L'arme préférée de Pelor est la masse (lourde ou légère). Les tenues des prêtres sont généralement de couleur jaune ou or.

L'arme favorite de Pélor dans la  édition est le morgenstern.

Druides 
Pélor est servi par un petit nombre de druides, qui se comportent de manière similaire à ses clercs, mais avec un accent accru sur les soins des plantes et des animaux. Ils s'associent généralement à des colonies plutôt que de vivre comme des ermites, aidant la communauté à l'aide de leurs mains, leurs sorts et leurs compagnons d'animaux partout où ils le peuvent. Ils sont considérés comme ayant un statut de prêtre dans l'église pélorienne, bien qu'ils possèdent une hiérarchie distincte. Pélor est également adoré dans l'Ancienne Foi, où il est considéré comme le dieu de l'été.

Paladins 
Les paladins péloriens, connus sous le nom de Croisés, sont rares, n'ayant apparu en grand nombre que depuis les Guerres de Greyhawk. Ils sont à peu près aussi nombreux que les paladins de Mayaheine, bien que l'église de la demi-déesse soit beaucoup plus petite que celle de Pélor. Les paladins de Pélor se voient comme la lumière brûlante du soleil qui fait disparaître l'obscurité et le mal et apporte la force et le réconfort aux innocents. Bien que peu communs, on peut les trouver dans presque toutes les nations de la Flanesse, leur robe variant selon la culture locale. Ils sont les plus communs dans le Nyrond, dans les États de l'Urnst et dans la Vallée de Sheldomar.

Les croisés croient que les lois sont utiles, mais qu'elles sont au mieux un objectif secondaire et doivent être tempérés par la pitié. Leur slogan est l'Équité pour les Humbles avec Force et Persévérance.

Lorsqu'ils ne sont pas en tenue formelle, les Croisés favorisent les tuniques de couleur claire, en particulier les nuances de bleu ciel, de vert pâle ou de gris. Certains s'habillent dans des vêtements ordinaires, en particulier lorsqu'ils servent de guérisseurs communautaires ou lorsqu'ils sont déguisés. Dans les occasions formelles, ils portent un manteau noir blasonné avec le symbole du soleil. Ils se fondent dans l'obscurité, seuls les symboles brillants visibles à leurs ennemis.

Un ancien ordre de paladins oeridiens antérieurs aux Grandes Migrations, les Seigneurs de Sol, , ont aujourd'hui disparu, mais leur histoire est étroitement liée à celle des tribus Aerdi qui ont fondé le Grand Royaume. Au moment des Migrations, Hextor et Héronéus avaient gagné une plus grande popularité et ont largement englobé les rôles traditionnels des Seigneurs de Sol.

Rituels 
Les services de Pélor impliquent les messes communes, le chant d'hymnes, et la distribution de l'aumône. Les prières de Pélor sont souvent des affirmations à la première personne, par exemple, "je suis miséricordieux, alors que le Soleil de Miséricorde m'illumine." Les mariages et les rites de passage se déroulent souvent au début d'une nouvelle saison. Les agriculteurs demandent souvent un rituel appelé la Bénédiction Champêtre du Baiser Solaire.

Temples 
Les temples de Pélor sont hauts, avec de grandes fenêtres; beaucoup sont des cathédrales à vitraux. Ils sont disposés de sorte que le soleil éclaire la plupart des salles pendant la journée, et la plupart comprennent de grands cloîtres. Ils ont tendance à être aéré et d'un blanc immaculé. Les ornement des temples sont généralement jaune ou en or. Ils sont toujours maintenus propres. De nombreux temples péloriens ont des ailes servant d'hôpital.

Jours sacrés 
Les grands jours saints de Pélor ont généralement lieu lors des solstices et les équinoxes du calendrier de Faucongris.
 Jour de la Charité. Lors de cette journée, qui a lieu le 4 de Needfest (le Solstice d'Hiver), les clercs de Pélor, Rao, et Saint-Cuthbert distribuent à Faucongris de la nourriture aux pauvres.
 La Fête d'Edoira. Les Péloriens de Faucongris rejoignent également Raoans dans cette célébration interreligieuse, se produisant sur Growfest 4.
 Jour du Solstice d'Eté. Ce jour, aussi connu sous le nom du Jour Saint de Pélor, a lieu sur Richfest 4, le jour du Solstice d'Été.

Reliques 
Les reliques célèbres de Pelor comprennent les maces appelées Étoiles de l'Aube et les symboles sacrés connus sous le nom de Éclats du Soleil. Les deux sont décrits dans le Codex Divin.

Un artefact de Pélor est caché dans les Grottes des Ombres Mortelles.
 Il y a quatre Étoiles de l'Aube. Ils étaient des cadeaux de Pélor à quatre solars qui ont sauvé un paladin des entrailles de l'Enfer.
 Les Éclats du Soleil sont décrits par des textes sacrés péloriens tels que "Le don de Pélor, que je porte dans les ténèbres, un soleil qui ne se couche jamais."
 Le Sceptre d'Ajira est une relique ayant appartenu à un légendaire paladin du nom d'Ajira. Certains de ses os ont été placés dans la poignée de sa masse, devenant la relique. Il brille, soigne les maladies et régénère son porteur.
 L'Icône de Ronnam a été nommée en l'honneur d'un clerc pélorien qui avait été l'apprenti d'un forgeron. Il a créé son symbole sacré lui-même; il s'agissait d'un vulgaire objet fait seulement de bronze, mais il le portait comme pour répliquer à ceux qui ne vénéraient que la beauté. L'icône a des qualités spéciales contre les morts-vivants, et ses rayons solaires peuvent se transformer en or à utiliser pour nourrir les démunis. Il a été perdu depuis 594 CY, lorsque le clerc Devlim Handorgan a disparu lors d'un raid dans les terres de Iuz.

Mythes et légendes 
 Parabole de l'Homme Affamé. Ce mythe raconte l'histoire d'un homme qui a été conduit à la criminalité par une combinaison d'extrême pauvreté et d'orgueil stupide. Sa communauté lui a pardonné et l'a nourri et vêtu lorsque sa perfidie fût découverte.
 Punition des morts-vivants. Ce mythe raconte l'origine des vampires, qu'on dit avoir été maudits par Pélor après être passés de sa lumière à la poursuite de la magie noire. Le mythe suggère qu'il leur suffirait de demander pardon à Pélor pour que celui-ci leur pardonne.
 Don de la Lumière Éternelle. C'est une saga épique d'un ancien royaume menacé par des mortels, des démons, et des morts-vivants maléfiques. Bien que rudement éprouvés par leurs ennemis, les gens du royaume avaient leur moral restauré, chaque matin, à la vue du soleil levant. Dans une bataille épique, les rayons du soleil aidèrent les Péloriens victorieux à vaincre les démons et les morts-vivants. Un détail intéressant est que ce mythe prétend que les rayons du soleil sont en fait les esprits des justes, une affirmation qui n'est présente dans aucun autre texte pélorien.

Inspiration mythologique 
Le dieu Pélor est inspiré du "bon dieu" de la mythologie judéo-chrétienne auquel on a adjoint les attributions du dieu Hélios (ou Sol) de la mythologie gréco-romaine.

Le nom Pélor est à rapprocher du grec πέλωρ, signifiant créature, et qui en l'occurrence peut être interprété comme "créateur".

Lecture supplémentaire 
 Richard Baker, Rob Heinsoo, et James Wyatt. Manuel des Plans. Renton, WA: Wizards of the Coast, 2008.
 Bennie, Scott. "Setting Saintly Standards." Dragon #79 (TSR, 1983).
 Conforti, Steven, ed. Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0 (Wizards of the Coast, 2005). Disponible en ligne:
 Holian, Gary. "Les Paladins de Greyhawk." Dragon #306. (Paizo Publishing, 2003)
 Holian, Gary. "Les Paladins de Greyhawk." Donjon N ° 104 (Paizo Publishing, 2003)
 Sandstorm
 Living Greyhawk Journal no. 3 – "Dieux de la Taerre"
 Guide du joueur de Faucongris
 On Hallowed Ground
 Le Temple du Mal Élémentaire

Références

Liens externes 
 Les prêtres de Pélor pour D&D  Édition de la Partie I
 Les prêtres de Pélor pour D&D  Édition de la Partie II

Divinité de Donjons et Dragons
Greyhawk